Сборная Камеруна по волейболу:
 Женская сборная Камеруна по волейболу
 Мужская сборная Камеруна по волейболу